Ланген () — городской район в составе города Гестланд в Германии, земля Нижняя Саксония, район Куксхафен. Ланген был городом до 31 декабря 2014 года, после чего был объединён с совместным сообществом Бедеркеза в город Гестланд.

Население составляет 11 577 человек (на 30 июня 2017 года). Занимает площадь 7,83 км².

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии